Efternamnet Zellbell har burits av två svenska musiker:
Ferdinand Zellbell d.ä. (1698-1765)
Ferdinand Zellbell d.y. (1719-1780)